Brutzer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Brutzer (1879–1958), deutscher Marineoffizier, zuletzt Vizeadmiral
 Heinrich Wilhelm Brutzer (1795–1872), livländischer Handelslehrer
 Karl Brutzer (1894–1964), deutscher Maler